«Anjunabeats Volume 8» — восьмий альбом британського гурту «Above & Beyond» із серії збірок «Anjunabeats Volume». Випущений у 2010 році.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Above & Beyond